Die Libanesische Premier League 2000/01 war die 41. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der Nejmeh Club. Die Saison wurde nach einem Manipulationsskandal, an dem sieben Vereine beteiligt waren, im Oktober 2001 annulliert. Somit wurde kein Verein Meister und ebenso stieg keine Mannschaft ab.

Al Ahed und Al-Majd stiegen nach der Saison 1999/2000 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Racing Beirut und Al-Ahli Saida.

Ursprüngliche Abschlusstabelle 

|}

Vorläufige Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2000/01 bei RSSSF.com

2000 01
Fußballsaison 2000/01